14e Legergroep (Japan) - Japanse legereenheid
 14e Legergroep (China) - Chinese legereenheid